

Le mot matachia  peut désigner :
 Une araignée Matachia (araignée).
 De la peinture sur la peau (matachias).
 Du tatouage (matachias).
 Des cordes ou fils de couleurs vives tressés ou décorés de grains de bois ou de verroterie Matachias (ornement).

Références